Наи́ль Ахме́тович Кады́ров (26 августа 1961, Ленинград) — советский и российский бас-гитарист, гитарист, автор песен. Участник групп «Почта», «Зоопарк», «Трилистник», «Последний Шанс», «Оазис Ю», «Вермишель Оркестра», «Айсберг», «Разные люди», «Кафе», «Чистяков-Band».

Осенью 1981 года, вернувшись из армии, начал совместные выступления с другом Сергеем Васильевым. Первоначально репертуар безымянной группы составляли песни Сергея Васильева, однако, со временем начал сочинять и Наиль Кадыров.

Осенью 1984 года, когда они решили прослушаться в Ленинградский рок-клуб, на старой папке, в которой Сергей принёс свои тексты, было написано «Почта». Так появилось название группы.

Играл с Виктором Цоем и Майком ряд квартирных концертов. Приглашался в группу «Кино» в качестве постоянного участника. В итоге попал в «Зоопарк» Майка Науменко.

Играл и записывался с Юрием Морозовым, в группе Алексея Рыбина «Айсберг», группой «Дочь Монро и Кеннеди», Женей Глюкк и её «группой прикрытия», «Разными Людьми».

В декабре 2000 Андрей Тропилло записал его первый соло-альбом детских песен «Коноплянка».

В 2006 году совместно с Юрием Николаевым (барабаны) присоединился к группе «Puttin’ On The Beatles Style», а с 2010 года играет в группе «Shaggy Train».

С августа 2019 года входит в обновленный состав группы «Гарин и Гиперболоиды».

Ссылки 
 http://www.russiandvd.com/store/person.asp?id=2296&media=2&type=artist&genreid=&fullbiography=1
 http://www.yahha.com/myegallery.php?&do=showpic&pid=3185
 http://www.rock-n-roll.ru/text/encyclopedia/%cf/%cf%ce%d7%d2%c0/ 
 https://web.archive.org/web/20090513024809/http://www.puttinbeatles.com/Band.aspx
 http://club.33b.ru/trilistnik-topic2825508

Рок-музыканты СССР
Рок-музыканты России
Бас-гитаристы России
Музыканты группы «Зоопарк»
Музыканты группы «Кафе»